Райнер Гюнтер (;  1941) — німецький герпетолог, автор описання нових таксонів земноводних. Куратор герпетологічної колекції в Берлінському музеї природознавства.

Деякі описані таксони 
 Albericus laurini
 Calodactylodes
 Cophixalus balbus
 Cophixalus tetzlaffi
 Copiula exspectata
 Copiula major
 Copiula obsti
 Cyrtodactylus aaroni
 Gekko grossmanni
 Hylophorbus nigrinus
 Hylophorbus picoides
 Hylophorbus richardsi
 Hylophorbus sextus
 Hylophorbus tetraphonus
 Hylophorbus wondiwoi
 Litoria biakensis
 Litoria christianbergmanni
 Litoria elkeae
 Litoria humboldtorum
 Litoria mareku
 Litoria multicolor
 Litoria rara
 Litoria rivicola
 Litoria scabra
 Litoria umarensis
 Litoria verae
 Oreophryne asplenicola
 Oreophryne atrigularis
 Oreophryne clamata
 Oreophryne kapisa
 Oreophryne pseudasplenicola
 Oreophryne sibilans
 Oreophryne unicolor
 Oreophryne waira
 Oreophryne wapoga
 Platymantis bimaculata
 Platymantis cryptotis
 Rana aurata
 Rana bergeri
 Rana shqiperica
 Rana volkerjane

Епонім 
 Varanus rainerguentheri

Посилання 
 Профіль у Берлінському музеї природознавства.

Німецькі зоологи
Герпетологи
Автори зоологічних таксонів